Leontios (griech. Λεόντιος) oder Leontius (latinisiert) (dt. ‚löwenartig‘) ist der Name folgender Personen:

der griechischen Antike:
 Leontios (Kommandant), Kommandant von Ptolemaios IV.
 Leontios (Beamter), makedonischer Beamter
 Leontius (Philosoph), griechischer Philosoph und Rhetoriklehrer 

der römischen Antike:
 Leontius (Gegenkaiser) († 488), römischer Gegenkaiser 484 bis 488
 Domitius Leontius, Prätorianer und Politiker, Konsul 344
 Flavius Leontius, Beamter 
 Leontios (Sohn des Eudoxios), Jurist aus Berytos, Sohn des Eudoxios
 Leontios (Sohn des Patricinius), Jurist, Sohn des Patricinius
 Leontios Minotauros (Beiname Minotauros), Rechtsanwalt

der antiken Kirchengeschichte:
 Leontios von Antiochia, Patriarch von Antiochia
 Leontius (Fréjus), Bischof von Fréjus
 Leontius von Trier (auch Legontius; † 446/447), Bischof von Trier, Heiliger 
 Leontius von Byzanz (Theologe) (um 490–nach 542), byzantinischer Theologe
 Leontios von Jerusalem, neuchalkedonischer Theologe 
 Leontios Theotokites, Patriarch von Konstantinopel (1189)

im Mittelalter:
 Leontios (Byzanz) († 706), byzantinischer Kaiser 695 bis 698
 Leontios (Rostow), Bischof von Rostow 
 Leontios Machairas, zypriotischer Geschichtsschreiber 

Siehe auch:
 Leonti
 Leonteus
 Leonce